Белица () — город в Благоевградской области Болгарии. Административный центр общины Белица. Находится примерно в 40 км к востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в городе  проживало 3362 человека.

В Белице родился Владимир Поптомов, министр иностранных дел Болгарии в 1949—1950 годах.

Достопримечательности 

 Неподалёку от города, в 12 км, есть знаменитый парк «танцующих медведей»
 Курортный комплекс «Семково» расположен в 16 км к северу от Белицы.

Население

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения

Города Благоевградской области